Okręty US Navy o nazwie USS "Elizabeth":
 Pierwszy  był jednostką patrolową. W służbie w latach 1917-19.
 Drugi  był jednostką patrolową. W służbie w latach 1917-18.
Zobacz też

Elizabeth